Sara-Anne est le quatrième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Ailes d'Alexanne. Il est paru le  aux éditions Guy Saint-Jean au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
La petite Amérindienne, Sara-Anne, a trouvé une ancienne pierre noire très particulière : elle entend des voix à travers cet objet. Alexanne a la lourde tâche de percer son mystère. Sa quête la transporta à Montréal où elle rencontra une de ces cousines.

Un groupe de terroristes va commencer son plan de destruction où il va réduire la moitié de la population de la Terre. Pour les empêcher, une nouvelle équipe de gens avec des talents extraordinaires pourra contrer leurs plans machiavéliques.

Les Ailes d'Alexanne
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2013
2013 en fantasy